Nickisch ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Nickisch (1872–1948), deutscher Maler
 Kurt Nickisch (1889–1967), deutscher Unternehmer
 Reinhard M. G. Nickisch (1933–2021), deutscher Germanist
 Robert Nickisch (* 1982), deutscher Schauspieler

Siehe auch:
 Nickisch-Rosenegk
 Nickischschacht
 Niekisch
 Nikisch
 Nicklisch